Lavina vagy hósuvadás, hegyoldalról egyensúlyvesztés miatt leomló hótömeg
Filmek
 Lavina (1922) Balogh Béla némafilmje
 Lavina (1960) Pat Jackson filmje
 Lavina (1978) Corey Allen filmje
 Lavina (1994) Paul Shapiro filmje
 Lavina (2014) Ruben Östlund filmje